Евге́ний Я́ковлевич Ю́дин: Юдин, Евгений Яковлевич (1914—1991) — советский учёный, лауреат Сталинской премии.
 Юдин, Евгений Яковлевич (1918—2003) — советский инженер-нефтяник, лауреат Сталинской премии.